Kornett kan syfta på:

 Kornett (blåsinstrument) – ett mässingsblåsinstrument
 Kornett (orgelstämma) – en orgelstämma
 Kornett (officer) – en lägre officersgrad i kavalleriet

Se även
 Cornet
 Cornett